Gasthof Sternen steht für folgende Gasthäuser in der Schweiz:

 Gasthof Sternen (Wettingen)
 Gasthof Sternen (Safnern)  

Siehe auch:
 Haus zum Alten Sternen in Rapperswil, Schweiz